Artemida ist

 der neugriechische Name der griechischen Göttin Artemis
 Artemida (Attika), eine ehemalige Gemeinde in Attika
 Artemida (Volos), eine ehemalige Gemeinde in Thessalien, jetzt Gemeindebezirk von Volos
 eine Ortschaft in der griechischen Gemeinde Zacharo

sk:Artemida